Saulces ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Saulces, Nebenfluss der Aisne in Frankreich
 Saulces-Champenoises, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Saulces-Monclin, französischen Gemeinde im Département Ardennes
 Les Loges-Saulces, französische Gemeinde im Département Calvados

Saulces ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Louis de Saulces de Freycinet (1828–1923), französischer Politiker

Siehe auch:
 Saulce